Mottola puede referirse a:

Personas 
 Fernando Martínez Mottola, político venezolano, ministro de transporte y comunicaciones durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez.
 Greg Mottola (n. 1964), director de cine, guionista y director de televisión estadounidense. 
 Hanno Möttölä (n. 1976), exjugador de baloncesto finlandés.
 Luis Mottola (n. 1968), actor, presentador y formador español de origen argentino.
 Nazareno Móttola (n. 1982), actor y humorista argentino.
 Tommy Mottola (n. 1949), empresario de la industria musical en Estados Unidos.
 Tony Mottola (1918 – 2004), músico estadounidense de origen italiano, muy conocido en el mundo del jazz.

Otros 
 Mottola, comune italiana de la provincia de Tarento, región de Apulia.
 (5388) Mottola, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 5 de marzo de 1981.